Baldegg steht für:

Orte:
 Baldegg LU, Ortsteil der Gemeinde Hochdorf, Kanton Luzern, Schweiz
 Schloss Baldegg, nun Kloster Baldegg des Ordens Baldegger Schwestern
 Baldegg (Baden), Gemarkung und Wohnquartier in Baden AG

Personen:
 Baldegg (Adelsgeschlecht), Ritteradelsgeschlecht mit Stammsitz in Baldegg, belegt von 12. bis 17. Jahrhundert 
 Alphons Mayr von Baldegg (1789–1875), Schweizer Militär in französischen Diensten
 Hartmann von Baldegg, Pseudonym von Joseph Ignaz von Ah (1834–1896), Schweizer katholischer Priester, Zeitungsmann und Schriftsteller
 Markus Baldegger (* 1947 in Altstätten) ist ein Schweizer Maler und Germanist

Geografische Objekte:
 Baldeggersee, 5,3 km² grosser See im Kanton Luzern
 Baldegger Wasserturm, Wasser- und Aussichtsturm auf dem Hundsbuck der Gemeinde Baden AG
 Baldegger Restaurantturm, Aussichtsturm mit Restauration auf dem Hundsbuck der Gemeinde Baden AG
Siehe auch:
 Baldegger Schwestern, franziskanischer Frauenorden